Partit Català Proletari
 Partido Comunista Proletario